В парному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6-4, 6-7, 6-1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Еліз Берджін /  Елізабет Смайлі (півфінал)

 Відсутня
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Алісія Молтон /  Шерон Волш-Піт (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brisbane International